Dieser Artikel behandelt die Marokkanische Fußballolympiaauswahl während der Olympischen Sommerspiele 1972.

Olympia-Qualifikation 

Nach zwei Siegen gegen Niger in der 1. Runde zog Marokko in die entscheidende 2. Runde ein. Dort qualifizierte man sich nach zwei Unentschieden gegen Tunesien und zwei Siegen gegen Mali für die Olympischen Sommerspiele 1972 in München.

1. Runde

2. Runde 
Abschlusstabelle

|}
Spielergebnisse

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
In der Vorrunde ging es nach einem Unentschieden gegen die USA und einer Niederlage gegen Gastgeber BR Deutschland im letzten Spiel gegen Malaysia um den zweiten Platz in der Gruppe, den sich Marokko mit einem Sieg sicherte. Als Zweiter qualifizierte man sich für die Zwischenrunde, in der man jedoch alle drei Spiele verlor und als Tabellenletzter aus dem Turnier ausschied.

Vorrunde (Gruppe 1) 

|}

Zwischenrunde (Gruppe B) 

|}

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Marokko
Marokkanische Fußballnationalmannschaft
Fussball 1972